Вади́м Де́ньгин:
 Деньгин, Вадим Евгеньевич (род. 1980) — российский политик, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов
 Деньгин, Вадим Николаевич (1938—2015) — советский и российский учёный, инженер-механик.